Willkamayu es también el nombre quechua del río Vilcanota
Willkamayu (quechua, «río sagrado») es el río estelar, vía Láctea para los antiguos peruanos, que simboliza el retorno de las aguas desde el Amazonas o de la Mama Qucha o madre océano Pacífico. Algunas veces este río del cielo es visible durante el día y se muestra como un arco iris. Tiene entre sus constelaciones más visibles La Llama, la Perdiz (Lluthu), la Cruz (Chacana), el Suche (Such'i) y estrellas como Pacha Paqariq, Ch'aska y otras.

Mitología incaica
Deidades celestes
Arcoíris en la cultura